Фолк ( – народ, хора; народен) може да се отнася за някое от следните понятия.

Музика 
Терминът „фолк музика“, разпространен по света, на оригиналния английски език се използва за 2 свързани жанра:
 народна музика (folk music), синонимно и нюансово наричана традиционна (traditional), етническа (ethnic), световна (world), глобална (global), международна (international) – устно (до XIX век) народно музикално творчество, предимно с неизвестни автори
 фолк музика (contemporary folk music или folk revival music) – авторско творчество от XX – XXI век, създавано под влияние главно на народна музика, с поджанрове:
 фолк рок – фолк метъл, фолк пънк и др.
 попфолк / фолкпоп (чалга), кънтри фолк
 фолк джаз, индъстриал фолк, неофолк и пр.

Други 
 Фолк, окръг в САЩ, щата Южна Дакота
 Питър Фолк (1927-2011), американски актьор